Ćehići so naselje v občini Cazin, Bosna in Hercegovina.

Prebivalstvo

Popis 1971 - 1991

Popis 2013

Reference

Naselja občine Cazin